Ngombe peut être :

 les Ngombe, population bantoue de la République démocratique du Congo ;
 le ngombe, langue bantoue de RDC ;
 Ngombe, village du Cameroun
 le  ou  bagando-ngombe, langue oubanguienne du Cameroun et de Centrafrique ;
 Kumwimbe Ngombe, empereur luba du  ;
 ngombe mot signifiant « vache » ou « bovin » dans plusieurs langues bantoues tel que le swahili.